Jesenice est un toponyme qui peut désigner :

Jesenice, une ville de Haute-Carniole
 Jesenice, village de la commune de Brežice

Jesenice, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Jesenice, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Jesenice, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie